Almost Human (album Mayi Beiser)
 Almost Human (album Voltaire’a)
 Almost Human (serial telewizyjny)
 Almost Human (film 1927)
 Almost Human (film 2013)